Сущевка — топоним в России:
 Сущевка — река, протекает в Костромском районе Костромской области;
 Сущевка — село в Колышлейском районе Пензенской области;
 Сущевка — село в Майнском районе Ульяновской области.